Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2012/13 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2012/13 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kadergröße war nicht beschränkt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler auch zum Einsatz kam. Die South Wales Dragons kamen mit 12 Spielern aus, die zweite Mannschaft der Wood Green Hilsmark Kingfisher ließ die meisten Spieler mindestens eine Partie spielen, nämlich 23. Insgesamt kamen 232 Spieler zum Einsatz, von denen 32 keinen Wettkampf verpassten.

Punktbester Spieler der Saison war David Smerdon (Guildford A&DC) mit 8,5 Punkten aus 9 Partien, je 8 Punkte erreichten Smerdons Vereinskollegen Robin van Kampen und Yang-Fan Zhou sowie David Howell und Nicholas Pert (beide Wood Green Hilsmark Kingfisher), wobei van Kampen 9 Partien spielte, Zhou, Howell und Pert je 11. Mit Michael Adams, Brede Kvisvik, Paul Littlewood (alle Wood Green Hilsmark Kingfisher), Stephen Burns-Mannion (Cheddleton), Peter Poobalasingam (Barbican Chess Club), Susan Lalić (Guildford A&DC) und Jonathan Nelson (Blackthorne Russia) erreichten 7 Spieler 100 %, wobei Adams drei Partien spielte, Kvisvik, Burns-Mannion, Poobalasingam und Lalić je zwei, Littlewood und Nelson je eine.

Ältester Spieler der Saison war der bei Warwickshire Selects spielende Keith Ingram (* 1940), jüngster Spieler der bei den BCM Dragons spielende Matthew Wadsworth (* 2000).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2012), bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2012; AUS = Australien, BUL = Bulgarien, CAN = Kanada, CHN = China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, EST = Estland, FAI = Färöer, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, ISL = Island, ITA = Italien, JCI = Jersey, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, NZL = Neuseeland, RUS = Russland, SCO = Schottland, SIN = Singapur, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, TRI = Trinidad und Tobago, TUR = Türkei, WLS = Wales, ZIM = Simbabwe
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Guildford A&DC I. Mannschaft

Wood Green Hilsmark Kingfisher I. Mannschaft

Barbican Chess Club I. Mannschaft

Cheddleton and Leek Chess Club

Jutes of Kent

White Rose Chess

Barbican Chess Club II. Mannschaft

Cambridge University Chess Club

Wood Green Hilsmark Kingfisher II. Mannschaft

Blackthorne Russia

e2e4.org.uk

Guildford A&DC II. Mannschaft

Sambuca Sharks

Warwickshire Selects

South Wales Dragons

BCM Dragons

Anmerkungen 
 Die Ergebnisse der Vorrunde und der Endrunde sind in den Einzelbilanzen zusammengefasst.
 Aufgeführt sind nur Spieler mit mindestens einem Einsatz. Insgesamt meldeten die 13 Vereine folgende Anzahl an Spielern:

 Die Spieler Laurent Fressinet (Guildford A&DC), Klaudia Kulon (Sambuca Sharks) und Sven Reimaa (e2e4.org.uk) sind in den veröffentlichten Mannschaftsmeldungen nicht enthalten.
 Insgesamt 25 Spieler der Vereine Wood Green Hilsmark Kingfisher, Guildford A&DC und Barbican Chess Club wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Spieler werden separat für jede Mannschaft aufgeführt.
 In der Meldung der Wood Green Hilsmark Kingfisher fehlen die Ranglistennummern 1 bis 8, 10, 11, 13, 14 und 17.
 Die IM-Normen von Ryan Rhys Griffiths und Samuel Franklin ergeben sich jeweils aus den zusammengefassten Ergebnissen in der ersten und zweiten Mannschaft des Barbican Chess Club.

Weblinks 
 Ergebnisse bei der 4NCL (englisch)
 Mannschaftsmeldungen bei der 4NCL (englisch)

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2012
Schach 2013